La gara dei 100 metri rana maschili dei campionati europei di nuoto 2020 si è svolta il 17 e 18 maggio 2021 presso la Duna Aréna di Budapest, in Ungheria.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni
 Risultati delle batterie
 Risultati delle semifinali
 Risultati della finale

100 rana M